Замбия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве (СССР) в четвёртый раз за свою историю, пропустив Летние Олимпийские игры 1976 года, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

1980
Страны на летних Олимпийских играх 1980 года